Istiodactylidae é uma pequena família de pterossauros. Esta família foi nomeada em 2001 depois que o gênero de tipo Istiodactylus foi descoberto como não sendo um membro do gênero Ornithodesmus.

Classificação

Restos de taxa que podem ser atribuídos com segurança a Istiodactylidae foram encontrados no Reino Unido e na China, em rochas que datam do período Cretáceo Inferior (estágio Barremiano a Aptiano). Arbor e Currie (2011) descreveram o canadense Gwawinapterus beardi como um membro de Istiodactylidae vivendo no final do Cretáceo (estágio superior do Campaniano); no entanto, Witton (2012) sugeriu que o padrão de substituição dentária neste animal não corresponde ao dos pterossauros, sugerindo que a espécie pode ser não pterossauriana. Pesquisas adicionais sugeriram que a espécie era de fato um peixe.  A espécie mais antiga conhecida pode ser Archaeoistiodactylus linglongtaensis, do Jurássico Médio da China; no entanto, também foi sugerido que o espécime de holótipo dessa espécie pode ser na verdade um espécime mal preservado de Darwinopterus. Hongshanopterus, um suposto istiodáctilo da China, foi reclassificado como membro não istiodáctilo de Ornithocheiroidea de colocação filogenética incerta por Witton (2012).

Os istiodáctilos eram pterossauros de tamanho médio com mandíbulas achatadas e arredondadas, semelhantes às de um pato. Eles tinham pequenos dentes revestindo suas mandíbulas, no entanto, e isso pode ser visto principalmente nos gêneros mais avançados, como Istiodactylus.

Filogenia
Abaixo está um cladograma mostrando a colocação filogenética deste grupo dentro do clado Pteranodontia de Andres e Myers (2013).

O cladograma abaixo é uma topologia recuperada por Kellner et al. (2019). Nas análises, eles recuperaram Istiodactylidae dentro do grupo mais inclusivo Istiodactyliformes, e atribuíram Istiodactylus e Liaoxipterus a uma nova subfamília chamada Istiodactylinae, mas mantiveram Nurhachius como membro basal.

Pterossauros
Animais do Cretáceo